Siebeke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich-Wilhelm Siebeke (1922–2013), deutscher Rechtsanwalt
 Ingrid Siebeke (1924–2018), deutsche Kommunalpolitikerin

Siehe auch:
 Siebecke
 Siebke